Hyainailouros (Хијаинаилоурос — „хијенска мачка”) је изумрли полифилетски род плаценталних сисара из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae), који је у периоду од раног до средњег миоцена настањивао подручје Африке, Азије и Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из полифилетског рода Hyainailouros су се кретале полудигитиградно. Врста Hyainailouros sulzeri је достизала висину од 1 m у раменима и тежила је око 1185 kg. Врста Hyainailouros bugtiensis је тежила око 1192 kg, а Hyainailouros napakensis око 271 kg.

Систематика

Историја класификације 
Род Hyainailouros је у прошлости био уврштаван као изумрли представник мачака, али је касније препознат као представник изумрлог реда Creodonta унутар породице Hyaenodontidae, да би на крају био уврштен као представник изумрлог реда Hyaenodonta.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе полифилетског рода Hyainailouros.

Временска распрострањенст полифилетског рода Hyainailouros унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 
 M. Morlo, E. R. Miller and A. N. El-Barkooky (2007.) "Creodonta and Carnivora from Wadi Moghra, Egypt." Journal of Vertebrate Paleontology 27(1):145-159
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Европе
Полифилетски и парафилетски таксони сисара